Pombo
Rio do Pombo
Rio Pomba

Localidades
Vila das Pombas

Pombos (Pernambuco)

Praia das Pombas
Praia do Pombo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos